Macharski ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Macharski (1969–2020), deutscher Kabarettist und Autor
 Franciszek Macharski (1927–2016), polnischer Geistlicher, Erzbischof und Kardinal